|-
|(25251)||1998 UL25|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,273|| align=right|5,96|| align=right|4,047||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25252)||1998 UC26|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,031|| align=right|7,09|| align=right|4,633||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25253)||1998 UV29|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,147|| align=right|10,11|| align=right|4,604||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25254)||1998 UM32|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,112|| align=right|10,91|| align=right|5,140||MBA||29. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25255)||1998 UX32|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,228|| align=right|13,13|| align=right|4,239||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25256)||1998 UG34|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,167|| align=right|2,24|| align=right|3,823||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25257)||1998 UF42|| align=right|14,8|| align=right|2,564|| align=right|0,128|| align=right|2,29|| align=right|4,104||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25258 Nathaniel||1998 VU|| align=right|14,6|| align=right|3,035|| align=right|0,104|| align=right|11,40|| align=right|5,288||MBA||7. november 1998||Kleť||M. Tichý; J. Tichá
|-
|(25259)||1998 VK4|| align=right|14,2|| align=right|2,959|| align=right|0,043|| align=right|00,70|| align=right|5,090||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25260)||1998 VN5|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,141|| align=right|10,67|| align=right|5,633||MBA||8. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(25261)||1998 VX5|| align=right|13,5|| align=right|3,014|| align=right|0,166|| align=right|2,82|| align=right|5,231||MBA||11. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25262)||1998 VL14|| align=right|14,1|| align=right|2,551|| align=right|0,220|| align=right|10,16|| align=right|4,074||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25263)||1998 VM16|| align=right|13,0|| align=right|3,222|| align=right|0,149|| align=right|13,46|| align=right|5,783||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25264)||1998 VP16|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,072|| align=right|9,43|| align=right|4,572||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25265)||1998 VR17|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,224|| align=right|2,49|| align=right|3,716||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25266)||1998 VS20|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,184|| align=right|1,15|| align=right|3,821||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25267)||1998 VH21|| align=right|13,6|| align=right|2,750|| align=right|0,027|| align=right|5,45|| align=right|4,559||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25268)||1998 VP23|| align=right|14,0|| align=right|3,010|| align=right|0,106|| align=right|9,93|| align=right|5,220||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25269)||1998 VY23|| align=right|15,0|| align=right|2,416|| align=right|0,219|| align=right|3,03|| align=right|3,754||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25270)||1998 VR27|| align=right|12,7|| align=right|3,149|| align=right|0,090|| align=right|5,32|| align=right|5,586||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25271)||1998 VT27|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,106|| align=right|10,62|| align=right|5,135||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25272)||1998 VK32|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,326|| align=right|15,39|| align=right|4,214||MBA||14. november 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|25273 Barrycarole||1998 VN32|| align=right|13,5|| align=right|2,914|| align=right|0,072|| align=right|3,26|| align=right|4,975||MBA||15. november 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(25274)||1998 VE33|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|13,00|| align=right|4,112||MBA||15. november 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25275)||1998 VF33|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,111|| align=right|7,99|| align=right|3,639||MBA||14. november 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|25276 Dimai||1998 VJ33|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,048|| align=right|8,56|| align=right|5,130||MBA||15. november 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(25277)||1998 VR34|| align=right|14,2|| align=right|2,877|| align=right|0,036|| align=right|1,13|| align=right|4,879||MBA||14. november 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25278)||1998 VD51|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,157|| align=right|14,25|| align=right|4,382||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25279)||1998 VF52|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,234|| align=right|8,75|| align=right|3,741||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25280)||1998 VY53|| align=right|13,5|| align=right|2,994|| align=right|0,112|| align=right|9,90|| align=right|5,181||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25281)||1998 WP|| align=right|13,3|| align=right|2,660|| align=right|0,272|| align=right|10,80|| align=right|4,338||MBA||16. november 1998||High Point||D. K. Chesney
|-
|(25282)||1998 WR|| align=right|12,8|| align=right|2,658|| align=right|0,175|| align=right|13,98|| align=right|4,333||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25283)||1998 WU|| align=right|13,3|| align=right|2,629|| align=right|0,251|| align=right|8,25|| align=right|4,263||MBA||17. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25284)||1998 WL2|| align=right|13,8|| align=right|3,182|| align=right|0,134|| align=right|23,80|| align=right|5,677||MBA||17. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(25285)||1998 WB7|| align=right|13,9|| align=right|2,951|| align=right|0,110|| align=right|00,94|| align=right|5,069||MBA||17. november 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25286)||1998 WC8|| align=right|13,3|| align=right|2,732|| align=right|0,265|| align=right|8,83|| align=right|4,514||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(25287)||1998 WR9|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,104|| align=right|1,37|| align=right|4,549||MBA||28. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25288)||1998 WM10|| align=right|13,9|| align=right|3,001|| align=right|0,062|| align=right|3,65|| align=right|5,199||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25289)||1998 WE12|| align=right|13,3|| align=right|2,902|| align=right|0,039|| align=right|3,29|| align=right|4,942||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25290)||1998 WH14|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,116|| align=right|5,33|| align=right|4,691||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25291)||1998 WO16|| align=right|14,5|| align=right|3,228|| align=right|0,078|| align=right|6,36|| align=right|5,799||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25292)||1998 WQ16|| align=right|13,6|| align=right|3,189|| align=right|0,172|| align=right|8,26|| align=right|5,694||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25293)||1998 WS16|| align=right|13,8|| align=right|2,861|| align=right|0,047|| align=right|2,82|| align=right|4,838||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25294)||1998 WA17|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,093|| align=right|1,64|| align=right|5,593||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25295)||1998 WK17|| align=right|12,8|| align=right|3,175|| align=right|0,105|| align=right|21,45|| align=right|5,656||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25296)||1998 WD20|| align=right|13,4|| align=right|3,124|| align=right|0,164|| align=right|1,79|| align=right|5,521||MBA||26. november 1998||Kashihara||F. Uto
|-
|(25297)||1998 WW20|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,074|| align=right|11,57|| align=right|5,159||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25298)||1998 WB22|| align=right|14,2|| align=right|2,917|| align=right|0,044|| align=right|2,95|| align=right|4,982||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25299)||1998 WX22|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,213|| align=right|2,12|| align=right|4,392||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25300)||1998 WE23|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,172|| align=right|4,00|| align=right|4,516||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25301 Ambrofogar||1998 XZ2|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,054|| align=right|11,84|| align=right|5,442||MBA||7. december 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|25302 Niim||1998 XW3|| align=right|12,0|| align=right|3,049|| align=right|0,039|| align=right|10,35|| align=right|5,323||MBA||9. december 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(25303)||1998 XE17|| align=right|13,4|| align=right|3,172|| align=right|0,040|| align=right|3,79|| align=right|5,649||MBA||8. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25304)||1998 XQ28|| align=right|13,8|| align=right|2,947|| align=right|0,122|| align=right|1,20|| align=right|5,059||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25305)||1998 XH62|| align=right|14,6|| align=right|2,589|| align=right|0,187|| align=right|10,12|| align=right|4,166||MBA||9. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25306)||1998 XQ73|| align=right|12,2|| align=right|3,188|| align=right|0,160|| align=right|18,31|| align=right|5,691||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25307)||1998 XU77|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,033|| align=right|8,38|| align=right|5,311||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25308)||1998 XW82|| align=right|13,3|| align=right|2,991|| align=right|0,102|| align=right|10,25|| align=right|5,173||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25309)||1998 XQ87|| align=right|14,7|| align=right|2,241|| align=right|0,164|| align=right|1,75|| align=right|3,355||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25310)||1998 XY92|| align=right|12,7|| align=right|2,912|| align=right|0,276|| align=right|14,47|| align=right|4,969||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25311)||1998 YV3|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,233|| align=right|2,56|| align=right|5,659||MBA||17. december 1998||Ondřejov||T. Rezek; P. Pravec
|-
|(25312)||1998 YU6|| align=right|12,2|| align=right|3,212|| align=right|0,101|| align=right|13,25|| align=right|5,755||MBA||22. december 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(25313)||1998 YV8|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,163|| align=right|3,09|| align=right|4,724||MBA||22. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25314)||1999 AK3|| align=right|13,4|| align=right|2,754|| align=right|0,165|| align=right|13,54|| align=right|4,569||MBA||8. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25315)||1999 AZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,263|| align=right|6,16|| align=right|4,149||MBA||9. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25316)||1999 AH23|| align=right|12,5|| align=right|2,813|| align=right|0,178|| align=right|17,32|| align=right|4,717||MBA||10. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25317)||1999 BL12|| align=right|13,1|| align=right|2,259|| align=right|0,175|| align=right|6,81|| align=right|3,396||MBA||24. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(25318)||1999 CH12|| align=right|14,8|| align=right|1,928|| align=right|0,072|| align=right|21,15|| align=right|2,677||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25319)||1999 CT14|| align=right|13,8|| align=right|2,421|| align=right|0,115|| align=right|13,25|| align=right|3,767||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25320)||1999 CP15|| align=right|14,5|| align=right|1,926|| align=right|0,103|| align=right|22,33|| align=right|2,673||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25321)||1999 FR27|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,108|| align=right|1,85|| align=right|3,669||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25322)||1999 FM28|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,077|| align=right|2,96|| align=right|3,533||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25323)||1999 FC34|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,248|| align=right|00,74|| align=right|3,614||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25324)||1999 GQ4|| align=right|12,2|| align=right|3,117|| align=right|0,011|| align=right|10,74|| align=right|5,503||MBA||10. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25325)||1999 JS5|| align=right|14,8|| align=right|1,932|| align=right|0,073|| align=right|20,53|| align=right|2,684||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25326)||1999 JB32|| align=right|14,3|| align=right|2,882|| align=right|0,090|| align=right|3,25|| align=right|4,892||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25327)||1999 JB63|| align=right|14,2|| align=right|2,433|| align=right|0,147|| align=right|13,41|| align=right|3,795||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25328)||1999 JK83|| align=right|13,8|| align=right|2,423|| align=right|0,194|| align=right|14,11|| align=right|3,771||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25329)||1999 JO84|| align=right|13,7|| align=right|2,522|| align=right|0,078|| align=right|13,11|| align=right|4,005||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25330)||1999 KV4|| align=right|16,8|| align=right|1,541|| align=right|0,371|| align=right|14,34|| align=right|1,912||APL||17. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(25331)||1999 KY4|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,214|| align=right|2,56|| align=right|4,456||MBA||20. maj 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(25332)||1999 KK6|| align=right|14,0|| align=right|1,893|| align=right|0,063|| align=right|23,87|| align=right|2,603||MBA||17. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25333)||1999 KW13|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,172|| align=right|4,86|| align=right|3,519||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25334)||1999 LK11|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,195|| align=right|13,97|| align=right|4,430||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25335)||1999 NT|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,197|| align=right|8,44|| align=right|3,709||MBA||9. julij 1999||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(25336)||1999 OR2|| align=right|14,0|| align=right|2,342|| align=right|0,118|| align=right|12,19|| align=right|3,582||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25337)||1999 PK|| align=right|16,0|| align=right|1,920|| align=right|0,065|| align=right|24,00|| align=right|2,659||MBA||6. avgust 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(25338)||1999 RE2|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,246|| align=right|8,48|| align=right|3,667||MBA||6. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25339)||1999 RE27|| align=right|15,9|| align=right|1,971|| align=right|0,110|| align=right|23,14|| align=right|2,767||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25340 Segoves||1999 RX31|| align=right|16,2|| align=right|1,968|| align=right|0,075|| align=right|20,28|| align=right|2,761||MBA||10. september 1999||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(25341)||1999 RT38|| align=right|15,1|| align=right|2,209|| align=right|0,160|| align=right|4,04|| align=right|3,283||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25342)||1999 RQ42|| align=right|13,3|| align=right|2,590|| align=right|0,159|| align=right|12,78|| align=right|4,167||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25343)||1999 RA44|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|7,21|| align=right|3,431||MBA||15. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25344)||1999 RN72|| align=right|11,9|| align=right|5,284|| align=right|0,066|| align=right|19,84|| align=right|12,15||JUT||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25345)||1999 RW88|| align=right|15,9|| align=right|2,165|| align=right|0,123|| align=right|2,45|| align=right|3,185||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25346)||1999 RS103|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,023|| align=right|14,55|| align=right|4,083||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25347)||1999 RQ116|| align=right|11,8|| align=right|5,266|| align=right|0,071|| align=right|17,40|| align=right|12,09||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25348)||1999 RJ124|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,066|| align=right|6,60|| align=right|3,392||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25349)||1999 RL127|| align=right|13,3|| align=right|2,648|| align=right|0,133|| align=right|11,56|| align=right|4,309||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25350)||1999 RB143|| align=right|15,9|| align=right|2,153|| align=right|0,122|| align=right|3,70|| align=right|3,159||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25351)||1999 RK173|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,202|| align=right|7,77|| align=right|3,420||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25352)||1999 RQ201|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,129|| align=right|12,63|| align=right|4,192||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25353)||1999 RB210|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,215|| align=right|4,33|| align=right|3,531||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25354)||1999 RD211|| align=right|14,8|| align=right|2,282|| align=right|0,093|| align=right|5,13|| align=right|3,445||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25355)||1999 RU221|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,168|| align=right|5,70|| align=right|3,488||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(25356)||1999 SK6|| align=right|12,0|| align=right|2,950|| align=right|0,102|| align=right|11,86|| align=right|5,066||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25357)||1999 TM|| align=right|14,9|| align=right|2,314|| align=right|0,129|| align=right|5,20|| align=right|3,520||MBA||1. oktober 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(25358)||1999 TY3|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|3,62|| align=right|3,556||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(25359)||1999 TW11|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,109|| align=right|4,61|| align=right|3,561||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(25360)||1999 TK14|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,197|| align=right|2,46|| align=right|3,669||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(25361)||1999 TC23|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,144|| align=right|2,31|| align=right|3,780||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25362)||1999 TH24|| align=right|14,4|| align=right|2,287|| align=right|0,312|| align=right|20,49|| align=right|3,457||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25363)||1999 TW24|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,186|| align=right|1,78|| align=right|3,647||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25364)||1999 TD26|| align=right|15,3|| align=right|2,488|| align=right|0,118|| align=right|1,13|| align=right|3,924||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25365)||1999 TC27|| align=right|14,3|| align=right|2,336|| align=right|0,148|| align=right|6,33|| align=right|3,570||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25366)||1999 TH30|| align=right|15,0|| align=right|2,458|| align=right|0,144|| align=right|1,58|| align=right|3,853||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25367)||1999 TC96|| align=right|15,0|| align=right|2,471|| align=right|0,074|| align=right|3,41|| align=right|3,883||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25368)||1999 TQ96|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,070|| align=right|6,47|| align=right|3,690||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25369)||1999 TR108|| align=right|15,5|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|3,77|| align=right|3,369||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25370)||1999 TW144|| align=right|16,1|| align=right|2,664|| align=right|0,102|| align=right|8,97|| align=right|4,347||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25371)||1999 TS153|| align=right|15,9|| align=right|2,452|| align=right|0,083|| align=right|4,92|| align=right|3,839||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25372)||1999 TB164|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,111|| align=right|6,78|| align=right|3,684||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25373)||1999 TC166|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,164|| align=right|3,35|| align=right|3,523||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25374)||1999 TC178|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,088|| align=right|6,20|| align=right|3,449||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25375)||1999 TR180|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,119|| align=right|2,55|| align=right|3,780||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25376)||1999 TS180|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,129|| align=right|2,78|| align=right|3,763||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25377)||1999 TZ196|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,061|| align=right|4,47|| align=right|3,502||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25378)||1999 TY197|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,135|| align=right|5,56|| align=right|3,486||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25379)||1999 TL210|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,204|| align=right|12,03|| align=right|4,383||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25380)||1999 TA212|| align=right|16,2|| align=right|2,161|| align=right|0,083|| align=right|3,20|| align=right|3,175||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25381)||1999 TE213|| align=right|16,5|| align=right|2,395|| align=right|0,180|| align=right|4,40|| align=right|3,705||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25382)||1999 TK226|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,099|| align=right|3,60|| align=right|3,508||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25383)||1999 UN1|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,132|| align=right|3,43|| align=right|3,790||MBA||18. oktober 1999||Kleť||Klet
|-
|25384 Partizánske||1999 UW1|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,077|| align=right|11,75|| align=right|5,628||MBA||18. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(25385)||1999 UC3|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,293|| align=right|4,77|| align=right|4,227||MBA||20. oktober 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25386)||1999 UE3|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,093|| align=right|5,98|| align=right|3,853||MBA||17. oktober 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(25387)||1999 UN3|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,141|| align=right|5,82|| align=right|3,820||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25388)||1999 UG4|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,142|| align=right|2,28|| align=right|3,733||MBA||31. oktober 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(25389)||1999 UJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,088|| align=right|1,33|| align=right|4,353||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(25390)||1999 UU10|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,183|| align=right|25,84|| align=right|4,493||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25391)||1999 UC16|| align=right|14,2|| align=right|2,244|| align=right|0,076|| align=right|3,99|| align=right|3,360||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(25392)||1999 UC26|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,133|| align=right|4,02|| align=right|3,530||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(25393)||1999 UK26|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,193|| align=right|4,50|| align=right|3,608||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(25394)||1999 UQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,099|| align=right|4,30|| align=right|3,593||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(25395)||1999 VF6|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,151|| align=right|3,14|| align=right|3,415||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25396)||1999 VL10|| align=right|13,9|| align=right|2,318|| align=right|0,255|| align=right|8,29|| align=right|3,529||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25397)||1999 VY10|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,081|| align=right|4,61|| align=right|3,531||MBA||7. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(25398)||1999 VM12|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,189|| align=right|3,50|| align=right|4,432||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|25399 Vonnegut||1999 VN20|| align=right|13,0|| align=right|2,584|| align=right|0,091|| align=right|22,53|| align=right|4,152||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25400)||1999 VU20|| align=right|14,4|| align=right|2,251|| align=right|0,083|| align=right|4,10|| align=right|3,377||MBA||9. november 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(25401)||1999 VY24|| align=right|13,7|| align=right|2,564|| align=right|0,149|| align=right|3,14|| align=right|4,105||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25402)||1999 VA27|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,101|| align=right|1,37|| align=right|3,794||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25403)||1999 VE31|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,119|| align=right|00,44|| align=right|3,467||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25404)||1999 VU31|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,165|| align=right|2,60|| align=right|3,542||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25405)||1999 VM32|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,125|| align=right|1,74|| align=right|3,825||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25406)||1999 VR32|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,111|| align=right|6,52|| align=right|3,386||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25407)||1999 VM34|| align=right|13,7|| align=right|2,587|| align=right|0,129|| align=right|12,57|| align=right|4,161||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25408)||1999 VB35|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,097|| align=right|2,41|| align=right|4,117||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25409)||1999 VD36|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,099|| align=right|13,31|| align=right|4,182||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25410)||1999 VG36|| align=right|15,3|| align=right|2,447|| align=right|0,165|| align=right|6,08|| align=right|3,826||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25411)||1999 VM37|| align=right|14,0|| align=right|2,485|| align=right|0,105|| align=right|8,84|| align=right|3,918||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25412)||1999 VZ38|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,170|| align=right|2,42|| align=right|3,561||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25413)||1999 VE39|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,175|| align=right|00,49|| align=right|3,334||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25414)||1999 VH48|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,181|| align=right|4,57|| align=right|4,106||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25415)||1999 VL53|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,054|| align=right|2,98|| align=right|3,562||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25416)||1999 VY58|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,035|| align=right|3,63|| align=right|3,797||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25417)||1999 VZ65|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,072|| align=right|5,17|| align=right|3,358||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25418)||1999 VG66|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,156|| align=right|3,28|| align=right|3,620||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25419)||1999 VC72|| align=right|14,9|| align=right|2,186|| align=right|0,152|| align=right|2,98|| align=right|3,231||MBA||11. november 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25420)||1999 VN81|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,234|| align=right|34,02|| align=right|4,110||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25421)||1999 VL86|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,140|| align=right|8,20|| align=right|3,551||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25422)||1999 VL111|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,144|| align=right|3,03|| align=right|3,557||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25423)||1999 VS127|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,141|| align=right|4,29|| align=right|3,508||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25424)||1999 VQ158|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,100|| align=right|2,83|| align=right|4,125||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25425)||1999 VR169|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,114|| align=right|2,86|| align=right|4,254||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25426)||1999 VU169|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,103|| align=right|2,95|| align=right|3,392||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25427)||1999 VP170|| align=right|15,1|| align=right|2,262|| align=right|0,070|| align=right|4,69|| align=right|3,401||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25428)||1999 VM172|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,145|| align=right|2,81|| align=right|3,344||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25429)||1999 VM187|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,124|| align=right|11,92|| align=right|3,619||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25430)||1999 VT189|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,176|| align=right|4,68|| align=right|3,371||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25431)||1999 VW194|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,068|| align=right|2,13|| align=right|3,597||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(25432)||1999 VG225|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,080|| align=right|6,75|| align=right|3,555||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25433)||1999 WM2|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,066|| align=right|4,50|| align=right|3,496||MBA||26. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25434)||1999 WS2|| align=right|15,8|| align=right|2,183|| align=right|0,096|| align=right|3,53|| align=right|3,225||MBA||29. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(25435)||1999 WX3|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,188|| align=right|4,98|| align=right|3,484||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25436)||1999 WE4|| align=right|13,7|| align=right|2,259|| align=right|0,073|| align=right|5,20|| align=right|3,394||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25437)||1999 WP4|| align=right|13,8|| align=right|2,315|| align=right|0,050|| align=right|7,78|| align=right|3,523||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25438)||1999 WY5|| align=right|14,0|| align=right|2,314|| align=right|0,274|| align=right|24,56|| align=right|3,520||MBA||30. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25439)||1999 WV6|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,067|| align=right|1,76|| align=right|4,418||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25440)||1999 WR7|| align=right|15,0|| align=right|2,482|| align=right|0,114|| align=right|5,19|| align=right|3,911||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25441)||1999 WG8|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,173|| align=right|4,17|| align=right|3,367||MBA||28. november 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(25442)||1999 WQ9|| align=right|13,2|| align=right|2,754|| align=right|0,248|| align=right|8,95|| align=right|4,569||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25443)||1999 WC10|| align=right|13,9|| align=right|3,232|| align=right|0,173|| align=right|4,59|| align=right|5,808||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25444)||1999 WL13|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,081|| align=right|1,72|| align=right|3,382||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25445)||1999 XK1|| align=right|13,3|| align=right|2,622|| align=right|0,077|| align=right|10,58|| align=right|4,245||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25446)||1999 XF2|| align=right|15,2|| align=right|2,195|| align=right|0,149|| align=right|2,66|| align=right|3,251||MBA||4. december 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25447)||1999 XE4|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,195|| align=right|2,70|| align=right|3,692||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25448)||1999 XJ4|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,161|| align=right|3,08|| align=right|3,657||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25449)||1999 XN6|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,135|| align=right|3,89|| align=right|4,101||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25450)||1999 XQ7|| align=right|14,1|| align=right|2,353|| align=right|0,229|| align=right|5,88|| align=right|3,610||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25451)||1999 XC8|| align=right|14,7|| align=right|2,345|| align=right|0,088|| align=right|1,60|| align=right|3,590||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25452)||1999 XS10|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,154|| align=right|7,04|| align=right|3,429||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25453)||1999 XU11|| align=right|12,3|| align=right|3,053|| align=right|0,133|| align=right|13,72|| align=right|5,333||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25454)||1999 XN12|| align=right|14,0|| align=right|2,304|| align=right|0,079|| align=right|6,42|| align=right|3,498||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25455)||1999 XP12|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,076|| align=right|5,30|| align=right|3,756||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25456)||1999 XQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,278|| align=right|0,021|| align=right|4,80|| align=right|3,437||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25457)||1999 XH13|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,162|| align=right|8,52|| align=right|4,687||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25458)||1999 XT13|| align=right|13,9|| align=right|2,363|| align=right|0,180|| align=right|7,06|| align=right|3,633||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25459)||1999 XL14|| align=right|12,6|| align=right|2,998|| align=right|0,121|| align=right|10,98|| align=right|5,191||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25460)||1999 XX15|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,172|| align=right|2,43|| align=right|3,378||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25461)||1999 XR18|| align=right|13,6|| align=right|2,582|| align=right|0,102|| align=right|16,37|| align=right|4,148||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25462)||1999 XV18|| align=right|15,0|| align=right|2,490|| align=right|0,182|| align=right|8,59|| align=right|3,928||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25463)||1999 XJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,165|| align=right|11,17|| align=right|4,190||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25464)||1999 XA24|| align=right|14,7|| align=right|2,284|| align=right|0,113|| align=right|5,25|| align=right|3,450||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25465)||1999 XT25|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,112|| align=right|4,56|| align=right|3,547||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25466)||1999 XG31|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,147|| align=right|25,07|| align=right|4,077||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25467)||1999 XV32|| align=right|13,6|| align=right|2,615|| align=right|0,197|| align=right|10,21|| align=right|4,229||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25468)||1999 XS33|| align=right|14,3|| align=right|2,351|| align=right|0,116|| align=right|7,39|| align=right|3,604||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25469)||1999 XC34|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,137|| align=right|7,57|| align=right|3,540||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25470)||1999 XW35|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|16,68|| align=right|4,050||MBA||6. december 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(25471)||1999 XZ35|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,098|| align=right|8,66|| align=right|4,103||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|25472 Joanoro||1999 XL36|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|12,01|| align=right|4,171||MBA||6. december 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(25473)||1999 XJ38|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,141|| align=right|1,72|| align=right|3,322||MBA||3. december 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25474)||1999 XO38|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,236|| align=right|6,40|| align=right|4,134||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25475)||1999 XY40|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,050|| align=right|6,88|| align=right|4,546||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25476)||1999 XU42|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|2,91|| align=right|3,610||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25477)||1999 XC44|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,067|| align=right|2,07|| align=right|3,601||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25478)||1999 XR45|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,128|| align=right|3,33|| align=right|3,540||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25479)||1999 XD54|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,146|| align=right|5,17|| align=right|3,760||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25480)||1999 XB67|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,142|| align=right|10,76|| align=right|4,298||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25481)||1999 XU68|| align=right|15,0|| align=right|2,292|| align=right|0,183|| align=right|5,54|| align=right|3,470||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25482)||1999 XM72|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,045|| align=right|2,45|| align=right|4,332||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25483)||1999 XF74|| align=right|15,0|| align=right|2,421|| align=right|0,107|| align=right|00,97|| align=right|3,766||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25484)||1999 XL75|| align=right|15,7|| align=right|2,149|| align=right|0,098|| align=right|3,19|| align=right|3,149||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25485)||1999 XY75|| align=right|13,9|| align=right|3,206|| align=right|0,183|| align=right|2,10|| align=right|5,741||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25486)||1999 XF81|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,158|| align=right|6,03|| align=right|4,049||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25487)||1999 XU82|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,100|| align=right|8,02|| align=right|4,644||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25488)||1999 XD83|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,187|| align=right|6,60|| align=right|4,056||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25489)||1999 XN83|| align=right|13,9|| align=right|2,576|| align=right|0,189|| align=right|15,03|| align=right|4,133||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25490)||1999 XN84|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,151|| align=right|1,98|| align=right|3,780||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25491)||1999 XS84|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|6,31|| align=right|4,345||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25492)||1999 XF85|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,199|| align=right|1,47|| align=right|3,415||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25493)||1999 XG85|| align=right|13,7|| align=right|2,577|| align=right|0,236|| align=right|13,16|| align=right|4,135||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25494)||1999 XV86|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,065|| align=right|7,21|| align=right|4,196||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25495)||1999 XW86|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,020|| align=right|6,75|| align=right|4,552||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25496)||1999 XY86|| align=right|13,4|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|15,13|| align=right|4,145||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25497)||1999 XV87|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,093|| align=right|2,45|| align=right|4,197||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25498)||1999 XJ88|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,107|| align=right|2,57|| align=right|5,365||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25499)||1999 XR88|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,094|| align=right|7,16|| align=right|3,684||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25500)||1999 XF91|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,103|| align=right|2,56|| align=right|5,431||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov